Svetovno prvenstvo v alpskem smučanju 1935 je peto svetovno prvenstvo v alpskem smučanju, ki je potekalo med 22. in 25. februarjem 1935 v Mürrenu, Švica, v treh disciplinah za moške in ženske.

Dobitniki medalj

Moški

Ženske

Medalje po državah

Viri 
 Prvenstvo na FIS 
 Hans Stuber: FIS-Rennen für Abfahrt und Slalom in Mürren. In: Jahrbuch des Schweizerischen Skiverbandes. 31. Jahrgang, 1935. S. 163–167.
 Othmar Gurtner: FIS-Reportage aus Mürren, 22.–25. Februar 1935. In: Der Schneehase. Jahrbuch des Schweizerischen Akademischen Ski-Club. Band 3, No. 9, 1935. S. 230–241.

1935
1935 v športu
Športne prireditve v Švici
Mürren